Climax (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Climax (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Climax (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Climax Springs, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Coventry Climax, companyia britànica que es dedicava principalment a la fabricació de motors d'automòbil
 Climax (pel·lícula), pel·lícula francesa escrita i dirigida per Gaspar Noé, estrenada l'any 2018.